Żółkiewski – polskie nazwisko

osoby o nazwisku Żółkiewski:
 Adam Żółkiewski – oboźny wielki koronny
 Andrzej Żółkiewski (ur. 1952) – aktor teatralny i filmowy
 Antoni Żółkiewski (1896-1945) – podpułkownik WP, żołnierz AK
 Antoni Żółkiewski (??-1702) – biskup greckokatolicki
 Jan Żółkiewski (??-1633) – starosta, syn hetmana
 Mikołaj Żółkiewski (zm. 1509) – dziad hetmana Stanisława Żółkiewskiego, uczestnik wojen z Tatarami i Wołochami
 Stanisław Żółkiewski (1547-1620) – hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny 
 Stanisław Żółkiewski (?? - 1588) – ojciec hetmana, wojewoda ruski w latach 1581 - 1588
 Stefan Żółkiewski (1911-1991) – krytyk literacki, działacz państwowy
 Wanda Żółkiewska (1912-1989) – pisarka, autorka książek dla dzieci
 Zofia Żółkiewska (1590-1634) – córka hetmana, żona wojewody ruskiego Jana Daniłłowicza, filantropka